«Скала» — наименование ряда футбольных клубов.
 «Скала» — фарерский футбольный клуб из деревни Скала.
 «Скала» — украинский футбольный клуб из города Стрыя, существовавший в 1911—2009 годах.
 «Скала» — украинский футбольный клуб из города Стрыя, существовавший в 2004—2018 годах, до 2011 года представлял город Моршин.